Кастрохимено ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 18,44 км². Население — 40 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии